1969 est un entier naturel de quatre chiffres qui peut faire référence à:

 1969, année du calendrier grégorien.
 1969, chanson du groupe américain de rock The Stooges sorti en 1969 ;
 1969, film américain réalisé par Ernest Thompson sorti en 1988 ;
 1969, album du chanteur italien Achille Lauro sorti en 2019.

Homonymie de titre